Молли Шаус (; , Воорис Тауншип, Нью-Джерси) — американская хоккеистка. Амплуа — вратарь. Игрок сборной США. Дважды серебряный призёр Олимпийских игр 2010 и 2014 годов. Трёхкратная чемпионка мира.

Дебютировала в сборной США в 2008 году на чемпионате мира в матче против сборной Швейцарии. В 2010 году прошла отбор в национальную сборную для участия в Олимпийских играх на которых выиграла серебряные награды. В 2011 году стала чемпионкой мира, на чемпионате мира 2012 года выиграла серебряные награды. На Олимпиаде 2014 года в Сочи вновь стала серебряным призёром игр.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте eurohockey.com
 Профиль на официальном сайте Олимпийских игр 2014

Выпускники Академии Дирфилда
Хоккеистки США
Игроки женской сборной США по хоккею с шайбой
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой